З'є́дна́ння — дія та результат за значенням з'єднати/з'єднатися, що може означати:

 у військовій справі з'є́днання — постійна організаційна одиниця в збройних силах, що входить до складу об'єднання та складається з кількох частин одного або різних родів військ
 може включати до свого складу декілька або менших з'єднань і частин; зазвичай, від бригади до корпусу
 в астрономії з'єдна́ння або «парад планет»  — розташування двох і більше об'єктів Сонячної системи (Сонця, Місяця, планет, комет, астероїдів тощо) та/або зірок так, що їх екліптичні довготи (іноді прямі сходження) для земного спостерігача рівні або дуже близькі
 у техніці з'єдна́ння — складова частина технологічного процесу складання, яка полягає у виготовленні (збиранні) виробів з деталей, складальних одиниць (вузлів), агрегатів фізичним з'єднанням (поєднанням) їх в одне ціле й обумовлене їхнім відносним положенням і видом зв'язку між ними:
 рухомі з'єднання: шарніри, вальниці тощо
 розбірні нерухомі з'єднання: різьові (нарізеві), клемові, клинові, штифтові, шпонкові, шлицьові (зубчасті) тощо
 нерозбірні нерухомі з'єднання: заклепкові, зварні, клейові, паяні, пресові (з натягом) тощо
Лінзове з'єднання труб
 у телекомунікаціях з'єднання — процес установлення каналу зв'язку двох і більше абонентів для передавання між ними інформації

Див. також 
 Об'єднання
 Сполучення (значення)
 Хімічна сполука
 Швидкороз'ємне з'єднання труб

Примітки 

Багатозначні терміни